McPherson může být:

příjmení
 Charles McPherson (* 1939) – americký jazzový altsaxofonista a hudební skladatel
 Inika McPhersonová (* 1986) – americká atletka
 Patricia McPherson (* 1954) – americká herečka

ostatní
 McPherson County – 3 okresy v USA
 náprava MacPherson – typ nápravy automobilu

Externí odkazy